Stawy w Polsce:
 Staw Dolny – staw w woj. dolnośląskim, w powiecie wołowskim, w gminie Wołów
 Staw Dolny – staw w woj. dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Węgliniec
 Staw Dolny – staw w woj. lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Czemierniki
 Staw Dolny – staw w woj. lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Zamość
 Staw Dolny – staw w woj. łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Przedbórz (51°08’56”N 19°57’50”E), obok Stawu Nowego
 Staw Dolny – staw w woj. łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Przedbórz (51°08’20”N 19°59’17”E), obok Stawu Malutkiego
 Staw Dolny – staw w woj. małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Zator
 Staw Dolny – staw w woj. wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Sośnie
 Staw Dolny – staw w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Kostrzyn

Przypisy

Zobacz też 
 Dolny Staw